Prytz är ett efternamn som finns i Sverige och andra länder med något varierande stavning. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Prytz, 515
 Prütz, 60
 Prydz, 18

Personer med efternamnet Prytz eller varianter av detta namn
 Adolf Prytz (1813–1870). grosshandlare, fabrikör och konstnär
 Agneta Prytz (1916–2008), skådespelare
 Alvilde Prydz (1846–1922), norsk författare
 Anders Prytz (född 1976), fotbollsspelare
 Andreas Johannis Prytz (1590–1655), biskop

 Björn Prytz (1887–1976), industriman, diplomat

 Carl Gustaf Prytz (1819–1907), historiker, konsul
 Carl Robert Prytz (1865–1938), grosshandlare
 Claudius Prytz (1585–1658), präst

 Eric Prydz (född 1976), diskjockey och musikproducent  
 Ericus Prytz (1587–1637), präst
 Erik Prytz (1914–1993), konstnär 
 Eva Prytz (1917–1987), norsk operasångerska verksam i Sverige

 Gustaf Rudolf Prytz (1776–1861), grosshandlare, riksdagsledamot 

 Hans Prytz (född 1963), fotbollsspelare
 Harald Oscar Prytz (1836–1909), militär och författare

 Jerry Prütz (född 1964), musiker och musikskribent
 Johan Claesson Prytz (1621–1667), ämbetsman 
 Johannes Prytz (1550–1637), präst

 Kristian Prytz (1851–1929), dansk fysiker

 Laila Prytz (1907–1982), konstnär
 Lars Adolf Prytz (1792–1863), ämbetsman
 Lennart Prytz (född 1943), rektor, politiker

 Magnus Prytz (1802–1874), tidningsman
 Malou Prytz (född 2003), sångerska
 Maria Prytz (född 1976), curlingspelare

 Nicolaus Nicolai Prytz (1605–1689), militär, präst och riksdagsman
 Niklas Prytz (född 1991), bandymålvakt

 Olof Pryss (1708–1785), finländsk jurist, professor, akademirektor
 Olof Prytz (1872–1954), grosshandlare och konstnär

 Robert Prytz (född 1960), fotbollsspelare

 Samuel Pryss (1705–1779), finländsk teolog, professor, akademirektor

 Torolf Prytz (1858–1938), norsk arkitekt och guldsmed

 Urban Prytz (född 1957), journalist

Källor